__БЕЗКН__

Lophocyonidae (Лофоционидае — „гребенозуби пси”) је изумрла породица мачколиких звијери из натпородице Herpestoidea, која је у периоду од раног до средњег Миоцена настањивала подручје Европе и Мале Азије. Ову породицу сисара су чинили родови Euboictis, Izmirictis, Lophocyon и Sivanasua. Стручни назив за чланове ове породице сисара је лофоциониди.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Lophocyon,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 
Представници породице Lophocyonidae су по својој грађи тијела наликовали на представнике породица вивериди и ране врсте хијена. Ови сисари су по исхрани били већински биљоједи (хранећи се лишћем, коријењем и плодовима), иако су се као и остале звијери хранили са месом, ловећи мање глодаре. Такође, карактеристика са којом се припадници ове породице разликују од остали звијери су и моларизација предњи преткутњака P3 и P4, сложена грађа сјекутића и прилагодба кутњака на лофодон тип кутњака (кутњаке са попречним гребенима). Зубна формула код врста ове породице је .

Систематика

Историја класификације 
Од самог открића, положај породице Lophocyonidae је био непознат. У почетку, представници ове породице су као потпородица Lophocyoninae били уврштавани као представници реда Creodonta, унутар породице Hyaenodontidae. Након што је установљено да су у ствари представници реда звијери, уврштавани су унутар породица Ailuridae, ракуни и на крају вивериди. Након истраживања из 2019. године, родови Izmirictis, Lophocyon, Euboictis и Sivanasua су препознати као засебна породица Lophocyonidae, која је у блиском сродству са породицом хијене.

Класификација 
 Породица: †Lophocyonidae
 Род: †Euboictis
 †Euboictis aliverensis
 Род: †Izmirictis
 †Izmirictis cani
 Род: †Lophocyon
 †Lophocyon carpathicus
 †Lophocyon paraskevaidisi
 Род: †Sivanasua
 †Sivanasua antiqua
 †Sivanasua moravica
 †Sivanasua viverroides

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Lophocyonidae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Herpestoidea

Референце

Спољашње везе